Maroger est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Maroger (1884–1962), peintre, chercheur et directeur technique du laboratoire du musée du Louvre français ;
 Jean Maroger (1881-1956), homme politique français ;
 Olivier Morel-Maroger (1962-), journaliste français.